Qinghua bezeichnet:

 Qinghua (Huaying) (庆华镇), Großgemeinde der Stadt Huaying in der chinesischen Provinz Sichuan
 Qinghua (Qishan) (青化镇), Großgemeinde im Kreis Qishan in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Qinghua (Wolong) (青华镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Wolong in der chinesischen Provinz Henan
 Qinghua (Wuyuan) (清华镇), Großgemeinde im Kreis Wuyuan in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Qinghua (Mei) (青化乡), Gemeinde im Kreis Mei in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Qinghua (Weishan) (青华乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Weishan in der chinesischen Provinz Yunnan
 Qinghua (Zhouzhi) (青化乡), Gemeinde im Kreis Zhouzhi in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Qinghua (Bei’an) (庆华街道), Straßenviertel der Stadt Bei’an in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Qinghua (Xishi) (清华街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xishi in der chinesischen Provinz Liaoning
 Qinghua (Xinhui) (青华村), Dorf in der Großgemeinde Xinhui in der chinesischen Provinz Sichuan